È l'ottava edizione del torneo.

In finale Maryna Zanevs'ka ha sconfitto Kristína Kučová con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (ritirata)
  Tamara Zidanšek (ritirata)
  Irina-Camelia Begu (secondo turno)
  Tereza Martincová (ritirata)
  Anna Blinkova (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)

  Varvara Gračëva (primo turno)
  Anhelina Kalinina (ritirata)
  Nuria Párrizas Díaz (quarto di finale)
  Irina Maria Bara (secondo turno)
  Vol'ha Havarcova (primo turno)

Wildcard 

  Weronika Baszak (primo turno)
  Valeriia Olianovskaia (primo turno)

  Urszula Radwańska (primo turno) 
  Katie Volynets (primo turno)

Qualificate 

  Anna Bondár (quarti di finale)
  Ekaterine Gorgodze (quarti di finale)

  Federica Di Sarra (primo turno) 
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Lucky loser 

  Amina Anšba (secondo turno)
  Weronika Falkowska (secondo turno) 
  Jamie Loeb (primo turno)

<ol start="4">
  Marina Mel'nikova (primo turno)
  Tereza Mrdeža (primo turno)
  Anastasija Zacharova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Poland Open 2021